Суперкубок Англии по футболу 2006 () — 84-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Англии предыдущего сезона. Матч состоялся 13 августа 2006 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. В нём встретились «Челси», чемпионы Премьер-лиги сезона 2005/06, и «Ливерпуль», обладатели Кубка Англии 2006 года. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Ливерпуля».

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 2005/2006
 Кубок Англии по футболу 2005/2006

2006
Футбол в Англии в сезоне 2006/2007
Суперкубок Англии 2006
Суперкубок Англии 2006
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 13 августа
Август 2006 года
2006 год в Уэльсе